Colpo di Stato in Turchia del 1960
Colpo di Stato in Turchia del 1971
Colpo di Stato in Turchia del 1980
Colpo di Stato in Turchia del 2016